Евгений Кулешов: Кулешов, Евгений Валерьевич (род. 1977) — российский хоккеист.
 Кулешов, Евгений Иванович (род. 1927) — советский футболист.